Kutu kan syfta på följande platser:
 Kutu (territorium) – ett område i Kongo-Kinshasa
 Kutu, Mikronesiens federerade stater – en ö och kommun
 Kutu (folk) – en folkgrupp i Tanzania
 Kutu (språk) – språk i Tanzania 
 Kutu Sjara – vattendrag i Georgien